Béni peut désigner :

Nom commun 
 L’adjectif béni, pour la bénédiction
 L’expression béni-oui-oui

 Astre béni du marin, un cantique
 Chardon béni, ou cnicaut béni, une plante

Nom propre

Toponyme

Algérie 
 la Daïra de Béni Abbès, une daïra
 Béni Abbès, une commune de la wilaya de Béchar
 Béni Djemhour, un village
 Béni Saf, une ville côtière
 Kalâa des Béni Hammad, un site archéologique
 Béni Thour, un quartier de la ville d’Ouargla

Côte d’Ivoire 
 Sol Béni, un centre d'entraînement de football

France 
 Baou Béni, lieu des gorges du Verdon

Maroc 
 la province de Béni-Mellal, une subdivision de la région Tadla-Azilal
 Béni Mellal, une ville

République démocratique du Congo 
 Beni (ville), une ville de l'est (Nord Kivu)

Tunisie 
 Béni Khalled, une ville
 Béni Khiar, une ville côtière

Peuple 
 Béni Imloul (Ath Imloul), tribu berbère du Maghreb

Prénom ou surnom 
 Béni Kállay (1839 - 1903), homme politique de Bosnie-Herzégovine

 Bran le Béni, personnage de la mythologie celtique
 Cadeyrn le Béni (405? - 447), personnage historique du pays de Galles

Organisation 
 Chabab Riadhi Béni Thour, un club de football algérien
 L’Étoile sportive de Béni Khalled, un club de football tunisien